Pashaj ist der Nachname von:
 Bardhyl Pashaj (1978), albanischer Fußballschiedsrichter
 Isak Pashaj (* 1952), albanischer Fußballspieler